Syria Star steht für:

 Syria Star (Schiff, 1952)
 Syria Star (Schiff, 1977)